Haibach, commune allemande de Basse-Franconie en Bavière.
 Haibach, commune allemande de Basse-Bavière.